Појам пентхаус може се односити на:

 Пентхаус стан - луксузан стан који заузма највиши ниво стамбеног простора
 Пентхаус (часопис) - месечни часопис за мушкарце који излази 1965. године, најпре Уједињеном Краљевству, а затим и у Сједињеним Државама
 Пентхаус (ТВ серија) - јужнокорејска ТВ серија